Jan Musch (toneel) (1875-1960), een Nederlandse toneelspeler en -leider.
Jan Musch (filmmaker) (1951), een Nederlandse filmmaker en -producent.